Memorial Ivo Van Damme 2009 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się na stadionie Króla Baudouina I w Brukseli 4 września 2009 roku. Zawody kończyły cykl prestiżowych mityngów Golden League w sezonie 2009. Podczas mityngu męska reprezentacja Kenii w składzie: William Biwott, Gideon Gathimba, Geoffrey Kipkoech Rono oraz Augustine Kiprono Choge ustanowiła nowy rekord świata w nietypowym biegu sztafetowym 4 × 1500 metrów. W biegu na 2000 metrów czwarte miejsca zajęła Lidia Chojecka ustanawiając nowy rekord Polski – 5:38,44.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
 Pełne wyniki zawodów w bazie IAAF

Golden League 2009
2009 w Belgii
Memorial Van Damme